ЛПР — аббревиатура:
Либертарианская партия России — российская незарегистрированная политическая партия (2008 — н. в.).
Лицо, принимающее решение — термин теории менеджмента и системного анализа.
 Лазерный прибор разведки — марка советских лазерных дальномеров (ЛПР-1, ЛПР-2, ЛПР-3 и т.д.).

См. также 
 LPR